Mike Dunleavy, Sr., NBA trener i bivši NBA igrač
Mike Dunleavy, Jr., današnji NBA igrač; sin starijeg Mikea Dunleavya